Armona bezeichnet 

mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Armona (Kalifornien), im Kings County
 Armona (Tennessee), im Blount County

eine portugiesische Insel:
 Ilha da Armona mit dem Hauptort Armona (Portugal)

einen Fluss:
 Armona (Fluss), ein rechter Nebenflüsse des Šventoji (Neris)